Арнольд Ринатович Слабодич (31 августа 1973, Уфа, СССР) — российский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Сыграл 17 матчей в высшей лиге России, тренер.

Арнольд Слабодич начал свою карьеру в 16 лет в уфимском «Гастело», в 1991 году забил три гола в двухматчевом противостоянии со «Спартаком» (Москва) в 1/16 финала Кубка СССР. В 1994 году перешёл в клуб высшего дивизиона «КАМАЗ». В первом своём сезоне в «КАМАЗе» он не пробился в основной состав, и, проведя одну игру за основу и одну — за «КАМАЗ»-д, отправился в аренду во владимирское «Торпедо». В сезоне 1995 года сыграл за «КАМАЗ» 16 матчей, забил 1 гол.

С осени 1995 года в течение шести лет выступал за нижнекамский «Нефтехимик», сыграл за него 179 матчей в первенствах страны и забил 40 голов. В 2002 году играл за «Уралмаш». В 2003—2005 году играл за «Сатурн» из Набережных Челнов, в 2004 году стал лучшим бомбардиром своей зоны «Приволжье» Первенства России среди ЛФК с 32 голами.

После окончания карьеры игрока работал с молодёжью в центре подготовки футболистов ФК «КАМАЗ». В 2009—2011 годах входил в тренерский штаб «КАМАЗа», который возглавлял его бывший коллега по команде Роберт Евдокимов. С декабря 2011 года тренерский штаб Евдокимова, Слабодича и Захарчука перешёл на работу в оренбургский «Газовик». В июле 2017 года вслед за Евдокимовым перебрался в казахстанский «Тобол», где вошёл в тренерский штаб команды. С 31 мая 2018 года работал в тренерском штабе Евдокимова в волгоградском «Роторе». В 2019 году непродолжительное время пребывал в тренерских штабах «КАМАЗа» и пермской «Звезды». С октября 2019 года — тренер «Нижнего Новгорода».

Во время зимнего перерыва сезона 2022/23 вошёл в новый тренерский штаб Артёма Горлова в качестве тренера.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте «Торпедо» (Владимир)
 Избранное. «КАМАЗ»-1994. Челнинцев научили побеждать Евдокимов, Клонцак и Слабодич
 «Турнир четырёх» (газета «Час», интервью, 2006)

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Нефтяник» Уфа
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «КАМАЗ-2»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Сатурн» Набережные Челны